Denne artikel beskriver kvalifkationen til EM i håndbold 2020 for kvinder i Norge og Danmark.

Kvalifikationen blev afblæst grundet Coronaviruspandemien i 2019-2020. EHF besluttede at alle holdene, fra den forgangne slutrunde, kvalificerede sig til EM i håndbold 2020.

Kvalifikation 1. fase 
Kvalifikationsfase 1 blev spillet den 31. maj til 2. juni 2019. Vinderen avancerede videre til Kvalifikationsfase 2.

Stilling

Resultater

Kvalifikation 2. fase 
Grupperne spiller deres kampe i et hjemme og ude round-robin format fra September 2019. – Maj 2020. Top-to holdene samt den bedste treer kvalificerer sig til hovedturneringen. Angående tredjeplads holdene ser man bort fra kampen mod fjerdepladsholdet i gruupen.

Lodtrækningen blev afholdt den 4. april 2019.

Seedning 

Alle tider er lokale.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Referencer 

2020 (kvinder)
Håndbold i 2019
Håndbold i 2020
Kvindehåndbold